Andy Sutcliffe,  britanski dirkač Formule 1, * 9. maj 1947, Mildenhall, Suffolk, Anglija, Združeno kraljestvo, † 13. julij 2015, Pluckley, Ashford, Kent, Anglija.

Andy Sutcliffe je v svoji karieri nastopil le na domači dirki za Veliko nagrado Velike Britanije v sezoni 1977, kjer se mu z dirkalnikom March 761 ni uspelo kvalificirati na dirko.

Popolni rezultati Formule 1

|-
| 
! RAM Racing
! March 761
! Cosworth V8
| ARG
| BRA
| JAR
| ZZDA
| ŠPA
| MON
| BEL
| ŠVE
| FRA
|bgcolor="#FFCFCF"| VBDNPQ
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| ZDA
| KAN
| JAP
! -
! 0
|}

Zunanje povezave
 Profil na oldracingcars.com

Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali